Львёнок (мн. ч. львята) — детёныш льва и львицы.
 Львёнок — значение арабского мужского имени Усама.
 Львёнок — персонаж советского музыкального мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню» по сказке Сергея Козлова (1974).
 «Львёнок» — название истребителя «IAI Kfir» фирмы «Israel Aerospace Industries».
«Львёнок» — название трамвая 71-911 Производственной Компании "Транспортные Системы"